

Sigle
 Italian Football League – lega sportiva italiana di football americano.

Codici 
 IFL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Innisfail (Australia)